Zelaya (Baskisch woord voor: veld) kan verwijzen naar:
Celaya, een stad in Mexico
Zelaya (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Zelaya (Nicaragua), een voormalig departement van Nicaragua

Personen
Manuel Zelaya, de betwist-afgezette president van Honduras
José Santos Zelaya, een voormalige president van Nicaragua